Zabel puede referirse:

Apellido 
 Zabel, apellido:

Personajes 
 Erik Zabel (1970-), ciclista alemán;
 Hermann Zabel (1832-1912), botánico alemán - abreviatura Zabel;

Toponimia

en Bulgaria 
 Zabel, localidad en Tran.